Vida, la condició dels organismes vius,
 Biologia, l'estudi de la vida,
 Material biòtic, que deriva dels organismes vius,
 Component biòtic en ecologia,
 Potencial biòtic, capacitat reproductiva d'un organisme 
 Comunitat biòtica, tots els organismes que interaccionen i viuen junts en un hàbitat específic.